Гонка Чемпионов 2014 года — 27-я международная автогонка, в которой принимают участие выдающиеся гонщики самых престижных серий. Прошла с 13 по 14 декабря в Барбадосе на стадионе «Буши парк». Соревнования прошли по олимпийской системе в личном зачете и в Кубке Наций.

Составы команд

Кубок Наций

Кубок Карибов

Техника 
 Ariel Atom Cup
 Audi R8 LMS
 KTM X-Bow
 Chevrolet Camaro
 ROC Car
 Stadium Super Truck
 Volkswagen Polo RX

Кубок Наций 

Пилоты, сделавшие фальш-старт или поразившие стену отмечены желтой карточкой . За каждую желтую карточку был добавлен штраф временем 5 секунд к их исходному времени.

Группа A

Группа B

Полуфиналы

Финал

Кубок Карибов

Групповой этап

Финал

Кубок Чемпиона Чемпионов

Группа А

Группа В

Группа C

Группа D

Четвертьфиналы

Полуфиналы

Финал

Ссылки 

 Официальный сайт

Декабрь 2014 года
Международные спортивные соревнования в Барбадосе
2014 год в автоспорте
Спорт в Барбадосе в 2014 году